Иван Шарич може да се отнася за:

 Иван Шарич, хърватски католически духовник;
 Иван Шарич, хърватски шахматист.